Niemcy:
 Niederroßbach – dzielnica Haiger
 Niederroßbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald